Ulmke ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Ulmke-Smeaton (* 1967), deutscher Filmproduzent
 Dagmar Larisika-Ulmke (1943–1998), deutsche Politikerin (FDP)